Artemjew () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rudolfowitsch Artemjew (1958–2005), sowjetisch-russischer Historiker und Archäologe
 Alexander Wiktorowitsch Artemjew (* 1966), sowjetischer Boxer
 Eduard Nikolajewitsch Artemjew (1937–2022), sowjetischer bzw. russischer Komponist
 Oleg Germanowitsch Artemjew (* 1970), russischer Kosmonaut
 Wladimir Andrejewitsch Artemjew (1885–1962), sowjetischer Raketenentwickler
 Wladislaw Michailowitsch Artemjew (* 1998), russischer Schachgroßmeister

Artem'ev bzw. Artemjew steht für:
 Artem'ev (Mondkrater)